

Presentación previa 
La pareja formada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el peruano Sergio Galdós fueron los campeones defensores, pero Galdós decidió no participar.
Arévalo partició junto al mexicano César Ramírez pero cayeron derrotados en semifinales ante los eventuales campeones.

El dúo formado por el estadounidense Chase Buchanan y el canadiense Peter Polansky ganó el título, derrotando a la pareja formada por el venezolano Luis David Martínez y el colombiano Eduardo Struvay en la final por 6-4, 6-4.

Cabezas de serie 
  Marcelo Arévalo /  César Ramírez (Semifinales)
  Guido Andreozzi /  Facundo Argüello (Primera ronda)
 ' Chase Buchanan /  Peter Polansky (CAMPEONES)
  Luis David Martínez /  Eduardo Struvay (FINAL)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Manta 2014